What I Like About You (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie, uitgezonden van 2002-2006
 What I Like About You (The Romantics), een single uit 1980 van de Amerikaanse rockband The Romantics
 What I Like About You (Jonas Blue), een nummer uit 2019 van de Britse DJ en platenproducent Jonas Blue